Список командующих Королевской голландской ост-индской армией () — высшая воинская должность в Королевской голландской ост-индской армии в 1815—1950 годах.

Список командующих Королевской голландской ост-индской армией

Литература